Princeteau est un nom propre qui peut désigner :

 Charles Princeteau (1804 - 1875), homme politique français
 Charles-Édouard Princeteau (1807 - 1876), général de division de l’armée française
 Pierre Princeteau ( - 1911), aviateur français
 René Princeteau (1843 - 1914), peintre animalier français